Bearhead Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bearhead Mountain (Montana)
 Bearhead Mountain (Washington)